Die Perwaja Gruppa A 1965 war die 27. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 15. April und endete am 19. November 1965.

Torpedo Moskau gewann mit einem Punkt Vorsprung vor Dynamo Kiew zum zweiten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Modus 
Die 17 Mannschaften spielten jeweils zweimal gegeneinander. Absteiger gab es keinen.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || RUS
 || UKR
 || RUS
 || BLR
 || RUS
 || GEO
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || UZB
 || AZE
 || UKR
 || RUS
 || UKR
 || RUS
 || GEO
 || UKR

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1965 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1965 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1965
1965